Эронго:

 Эронго — область в Намибии.
 Эронго — горное образование вулканического происхождения в Намибии.